Prins Archie av Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, född 6 maj 2019 i London, är det förstfödda barnet till prins Harry, hertig av Sussex och Meghan, hertiginna av Sussex. Han är nummer sex i samväldesrikenas tronföljd, efter sin far och före sin yngre syster Lilibet Mountbatten-Windsor.

Archie Mountbatten-Windsor var inte per automatik vid födseln prins av Storbritannien och Nordirland, då hans far prins Harry, hertig av Sussex, är en yngre son till den dåvarande brittiske tronföljaren, prins Charles, prins av Wales. Han har dock rätt att senare, om han så önskar, använda den grevliga titeln "Earl of Dumbarton", som arvinge till sin fars hertigdöme av Sussex och som framtida 2:e hertig av Sussex. Han kommer dock tills vidare att officiellt tituleras "Master Archie Mountbatten-Windsor".
Efter Elizabeth II:s bortgång och Charles III tronbestigning har Archie Mountbatten-Windsor i egenskap av kungens barnbarn rätten att tituleras prins.

Anfäder

Källor 

Huset Windsor
Huset Oldenburg
Personer i Storbritannien under 2000-talet
Födda 2019
Levande personer
Män